Marc Janssen (acteur) (1940), een Vlaams acteur
 Marc Jansen (historicus) (1946), een Nederlands historicus
 Marc Janssen (voetballer), een voetbalspeler